Badrach ist ein mongolischer Personenname:
Als Vatersname
 Badrachyn Njamdschaw (* 1962), mongolischer Judoka
 Badrachyn Odontschimeg (* 1981), mongolische Ringerin
Als Eigenname